Lael est un prénom. Il peut faire référence à:
 Lael Brainard (née en 1962), une économiste américaine qui siège au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale
 Lael Ely Bradshaw, un paléontologue

Homonymie de prénom